De marathon van de mannen op de Olympische Spelen van 1992 vond plaats op 9 augustus 1992 in de straten van Barcelona. De finish was in het Olympisch Stadion Lluís Companys. Van de 112 gestarte atleten liepen er 87 de wedstrijd uit. De wedstrijd werd gewonnen door Hwang Young-cho uit Zuid-Korea.

Records

Uitslag 

Mannen 42195
Olympische Zomerspelen 1992/marathon mannen